Razvojni trofej FINA-e u vaterpolu 2017. šesto je izdanje tog natjecanja. Održao se u malteškom gradu Gżiri od 17. do 22. svibnja. Malta je prva europska država koja je ugostila natjecanje, a u završnici protiv branitelja naslova Irana obje su momčadi diskvalificirane. Tako je svoj prvi naslov u povijesti osvojio Urugvaj.

Od nastupa su odustali Alžir, Portoriko, Trinidad i Tobago i Filipini.

Diskvalifikacija 

U utakmici za zlato, između Malte i Irana, dodijeljeno je čak sedam crvenih kartona. Dva su zaradili malteški igrači, a pet iranski. Svi pričuvni igrači i osoblje s klupa obiju reprezentacija krenulo je negodovati protiv sudaca pri ishodu 8:6 za Maltu, 33 sekunde prije kraja utakmice. Tako je nastao incident. FINA-ino povjerenstvo donijelo je odluku isključiti obje momčadi s natjecanja, a pobjedniku utakmice za treće mjesto pripalo je zlato. Gubitniku je pripalo srebro, a bronca je zapala pobjednika doigravanja od 5. do 8. mjesta.

U doigravanju je Tunis svladao Peru 8:6, a Austrija Singapur 9:8. Utakmica za sedmo mjesto, koja slijedom diskvalifikacije finalista postaje utakmicom za peto, završila je pobjedom Perua nad Singapurom nakon peteraca (8:8, 5:3). Austrija je u utakmici za peto mjesto, koja je postala utakmica za brončano odličje, na peterce upisala pobjedu nad Tunisom (10:10, 3:2).

Završni turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje

Izvori 

2017
Međunarodna športska natjecanja na Malti